Июльская революция - революция во Франции (привела к смене власти).
 Бельгийская революция - национально-освободительное восстание в Бельгии (привело к созданию независимой Бельгии)
 Польское восстание (1830) - национально-освободительное восстание в Польше (не привело к анонсированному результату).